Чемпиона́т Литвы по футбо́лу 1933 го́да () — 12-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу.

Турнирная таблица

Ссылки 
 История чемпионатов Литвы по футболу на RSSSF

Футбол в Европе в 1933 году
1933 год в Литве
Чемпионат Литвы по футболу